SG Wattenscheid 09 is een Duitse voetbalclub uit Bochum, meer specifiek het stadsdistrict Wattenscheid. De club werd op 9 augustus 1909 opgericht. De club heeft ook een vrouwenafdeling die in de 2de klasse voetbalt.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1909 als BV 09 Wattenscheid. In 1919 fuseerde de club met turnclub TV 1901 Wattenscheid tot TuBV Wattenscheid 01. In 1923 moesten de balsportclubs en turnclubs gedwongen splitsen van de regering en werd de voetbalafdeling weer zelfstandig. De club speelde voornamelijk in de tweede en derde klasse van de regionale competitie. Op 14 maart 1934 fuseerde de club onder druk van de NSDAP met SG 1930 Wattenscheid en werd zo SG Wattenscheid 09/30. De club promoveerde snel naar de Bezirkliga, maar een verhoopte promotie naar de Gauliga Westfalen lukte niet. In 1944 speelde de club dan toch voor het eerst in de hoogste klasse omdat deze door het nakende einde van de Tweede Wereldoorlog in drie groepen verdeeld werd. De club won één wedstrijd en speelde gelijk, hierna werd de competitie stopgezet. 

De club nam na de oorlog de huidige naam aan en ging in de Landesliga Westfalen spelen, een soort opvolger van de Gauliga, maar degradeerde al snel en verzeilde door de invoering van de Oberliga in de derde klasse. In 1948 promoveerde de club en werd een jaar later opgenomen in de nieuwe tweede klasse, de II. Division West. In 1954 kwam de club dicht bij promotie, maar slaagde hier niet in. In 1958 volgde een degradatie. 

In 1965 zou de club degraderen, maar doordat Hertha BSC geen licentie kreeg voor de Bundesliga moest FC Schalke 04 niet degraderen, waardoor STV Horst-Emscher niet uit de Regionalliga moest degraderen en doordat VfL Bochum promotie naar de Regionalliga kon afdwingen was Wattenscheid gered. In 1969 kon de club promotie afdwingen naar de Regionalliga. Na enkele plaatsen in de middenmoot eindigde de club in 1972/73 vijfde en versloeg dat jaar Borussia Dortmund met 4-1. In 1974 werden ze kampioen en scoorden meer dan 100 doelpunten. In de promotie-eindronde slaagde de club er niet in om deze af te dwingen. In de DFB-Pokal bereikte de club de kwartfinale tegen Hamburger SV. 

Na dit seizoen werd de 2. Bundesliga ingevoerd als nieuwe tweede klasse, waar de club uiteraard voor geplaatst was. Met de Argentijnse international Carlos Babington als aanwinst startte de club als topfavoriet, maar werd uiteindelijk slechts zevende. De volgende jaren eindigde de club meer in de middenmoot en moest ook al eens tegen degradatie vechten. In 1982 verloor het die strijd met een zeventiende plaats, maar werd in extremis gered doordat TSV 1860 München geen licentie kreeg. Na enkele magere jaren kwam de club in 1988 dicht bij promotie, maar werd uiteindelijk vierde. Twee jaar later werden ze vicekampioen en promoveerde zo naar de Bundesliga als tweede club uit de stad Bochum die daar in slaagde.

Ondanks een zware 7-0 nederlaag tegen FC Bayern München was de club in het eerste seizoen nooit in degradatiegevaar en werd elfde. Uiteindelijk wist de club het vier seizoenen lang uit te zingne op het hoogste niveau alvorens de club degradeerde in 1994. In 1996 degradeerde de club ook uit de 2. Bundesliga, maar kon wel meteen terugkeren. In 1999 volgde een definitief afscheid van de 2. Bundesliga. In 2004 degradeerde de club ook uit de Regionalliga. De club keerde na één seizoen terug, maar hierna volgde twee degradaties op rij. In 2008 werd de club kampioen van de Verbandsliga, maar door de invoering van de 3. Liga werd de Oberliga nog maar de vijfde klasse. De Oberliga Westfalen fusioneerde met de Oberliga Nordrhein en werd de NRW-Liga. In 2010 degradeerde de club. Nadat de NRW-Liga ontbonden werd promoveerde de club weer naar de Oberliga Westfalen. In 2013 promoveerde de club naar de Regionalliga West.

Op 23 oktober 2019 werd het eerste mannenteam failliet verklaard en degradeert daardoor. De competitie voor de jeugdafdeling kon doorgaan dankzij financiële inbreng van private personen. De vereniging blijft bestaan en zal in het seizoen 2020/21 een herstart maken in de Oberliga Westfalen of de Westfalenliga.

Erelijst 
 Kampioen Regionalliga West: 1974
 Kampioen West/Südwest: 1997
 Kampioen Oberliga Westfalen: 2005
 Kampioen Verbandsliga Westfalen-2: 1969, 2008
 Kampioen Westfalenliga-2: 2012

Statistieken

Bekende (oud-)spelers 
  Carlos Babington (1974-1978)
  Eric Groeleken (1995-1996)
  Michael Preetz (1994-1996)
  Leroy Sane (2001-2005)

Bekende (oud-)trainers 
  Hans-Peter Briegel (1994–1995)

Externe links 
 http://www.sgwattenscheid09.de/
 https://web.archive.org/web/20060820014043/http://www.sgw09altligen.de/

Referenties 

Wattenscheid
Wattenscheid
Sport in Bochum
Sportvereniging in Noordrijn-Westfalen